

Musica 
 Away – traccia dell'album Over the Hills and Far Away dei Nightwish del 2001
 Away – singolo di Enrique Iglesias del 2008, dall'album Greatest Hits
 Michel Langevin (Away) – batterista canadese, membro dei Voivod
 Away – album degli Okkervil River del 2016

Televisione 

 Away – serie televisiva originale Netflix del 2020

Teatro 
 Away – commedia di Michael Gow del 1986

Cinema 

 Away – film d'animazione lettone del 2019, realizzato da Gints Zilbalodis